Albert Flórián (1941–2011) aranylabdás, olimpiai és Európa-bajnoki bronzérmes válogatott labdarúgó, edző
 Albert Flórián (1967) válogatott labdarúgó, edző, előbbinek a fia
 Albert Flórián Stadion, a Ferencvárosi TC labdarúgócsapatának stadionja volt